Дополнительные выборы в Трёхпалатный парламент Южно-Африканской Республики проходили в августе 1984 года для избрания Палаты представителей и Палаты депутатов. 22 августа прошли выборы в Палату представителей для цветных избирателей, на которых одержала победу Лейбористская партия под руководством преподобного Аллена Хендриксе, получившая 76 из 80 мест. 28 августа прошли выборы в Палату депутатов для индийцев, на которых крупнейшей партией стала Национальная народная партия под руководством Амичанда Раджбанси, получившая 18 из 40 мест. Индийские выборы, против которых выступал Объединённый демократический фронт, были отмечены бойкотами и протестами.

Контекст выборов 
На референдуме 1983 года было одобрено создание Трёхпалатного парламента Южно-Африканской Республики. В дополнение к существовавшей Палате собраний, в которой были представлены исключительно белые, были созданы Палата представителей из 80 депутатов для цветных и Палата делегатов из 40 депутатов для индийцев.

Результаты

Палата представителей

Палата делегатов

Примечания 

Выборы в ЮАР
ЮАР
1984 год в ЮАР
Август 1984 года